

Доманевиці — гміна в Ловицькому повіті Лодзинського воєводства
 Доманевиці — село в гміні Доманевиці Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Доманевиці — село в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Доманевиці — село в гміні Нове-Място-над-Пилицею Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Доманевиці — село в гміні Промна Білобжезького повіту Мазовецького воєводства